Dragomir se poate referi la:
 Dragomir - prenume

Nume de familie
 Alecsiu Dragomir (1875-1940), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Alexandru Dragomir (1916-2002), filosof român
 Anastase Dragomir (1896-1966), inventator român
 Aristide Nelu Dragomir (1957-1995), deputat român
 Aurel Dragomir (n. 1953), deputat român
 Caius-Traian Dragomir (n. 1939), diplomat și om politic român
 Cătălin Dragomir (n. 1965), arhitect româno-britanic
 Constantin-Romeo Dragomir (1953-2007), jurnalis și deputat român
 Cristian Dragomir (n. 1940), medic chirurg român
 Dana Dragomir (n. 1964), muziciană și compozitoare suedeză de origine română
 Denisa Dragomir (n. 1992), atletă română
 Dimitrie Dragomir (1890-secolul al XX-lea), om politic român
 Dumitru Dragomir (n. 1946), fost fotbalist și om politic român
 Emil Dragomir (1882-1959), preot-protopop român
 Gheorghe Dragomir (n. 1963), politician român
 Ioan Dragomir (1905-1985), episcop român
 Marcel Dragomir (1944-2015), compozitor și interpret român
 Maria Dragomir (n. 1957), deputat român
 Maria Cosmina Dragomir, (n. 1977), pedagog, formator, prozator și artist plastic român
 Marius Dragomir (n. 1969), compozitor, interpret și textier român
 Mihai Dragomir (n. 1971), jucător român de handbal
 Mihu Dragomir (1919-1964), poet și scriitor român
 Nicolae Dragomir (1898-1981), general român
 Ruxandra Dragomir (n. 1972), jucătoare română de tenis
 Silviu Dragomir (1888-1962), istoric și om politic român
 Silviu N. Dragomir (1930-2022), publicist, cercetător și colecționar român
 Veronica Dragomir (n. 1960), pictoriță română 
 Viorel Marian Dragomir (n. 1975), deputat român
 Vlad Dragomir (n. 1999), fotbalist român
 Vladimir Dragomir (n. 1944), deputat moldovean

Toponime
Dragomir, Bacău, localitate în județul Bacău, România
Dragomir, Bulgaria, sat în regiunea Plovdiv, Bulgaria
 Râul Dragomir, curs de apă, afluent al râului Moreni